Il singolare maschile del torneo di tennis Dutch Open 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Gerald Battrick che ha battuto in finale Ross Case 6-3, 6-4, 9-7.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Dutch Open 1971